VM i håndbold 2015, gruppe A er gruppe A ved VM i håndbold 2015 i Qatar.

Stilling

Kampe

Eksterne henvisninger 
 Turneringens hjemmeside  

Gruppe A (mænd)